Запаска:

 Запаска — запасное колесо.
 Запаска — фартук, передник.